Edinaldo Bastos foi um economista e professor universitário brasileiro.

Foi professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Economia Rural pela Universidade Cornell e um dos fundadores do Programa Integrado de Mestrado em Economia e Sociologia (PIMES) da UFPE, da qual foi reitor de 1987 a 1991.

Economistas de Pernambuco
Professores da Universidade Federal de Pernambuco